Beinhaus Guimiliau steht für:

 Beinhaus Guimiliau (Ste-Anne), das 1648 errichtete Beinhaus neben der Kirche St-Miliau in der französischen Gemeinde Guimiliau
 Beinhaus Guimiliau (St-Miliau), das Anfang des 17. Jahrhunderts errichtete Beinhaus neben der Kirche St-Miliau in der französischen Gemeinde Guimiliau